Ørslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørslev (Middelfart Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Middelfart Kommune
 Ørslev (Aabenraa Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hellevad Sogn, Aabenraa Kommune
 Ørslev (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Ørslev (Ringsted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Ringsted Kommune
 Ørslev (Slagelse Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune
 Ørslev (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune
 Ørslev (Vordingborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Vordingborg Kommune

Se også:
 Ørslev Kloster – et tidligere kloster i Ørslevkloster Sogn, Skive Kommune
 Ørslev Sogn